Lendovšek ist der Familienname folgender Personen:

 Josip Lendovšek (1854–1895), slowenischer Philologe und Pädagoge
 Mihael Lendovšek (1844–1920), slowenischer Schriftsteller und Theologe